Добельский район () — бывший административный район на юге Латвии в области Земгале. Граничил с Салдусским, Тукумсским и Елгавским районами Латвии, а также Литвой.

История 
11 ноября 1959 года к Добельскому району был присоединён Ауцский район.

Население

Ссылки

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии